Chris Carter – cestista statunitense
Chris Carter – giocatore di football americano statunitense
Cris Carter – giocatore di football americano statunitense
Chris Carter – mezzofondista britannico
Chris Carter – musicista inglese
Chris Carter – regista, sceneggiatore, produttore televisivo e produttore cinematografico statunitense
Chris Carter – triplista statunitense